Dhrimón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áno Drymónas, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Dhrimón (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Magnisías, 

Robotskapade Greklandförgreningar